St. Foillan ist der Name:

 des Heiligen Foillan
 der Kirche St. Foillan in Aachen